Neusiedl kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Novosedly (ort i Tjeckien, Södra Mähren),

Österrike 

 Neusiedl an der Zaya (kommunhuvudort), Niederösterreich, Politischer Bezirk Gänserndorf, 
 Neusiedl am See, distriktshuvudort, Burgenland, Politischer Bezirk Neusiedl am See, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar